Le sigle TDC peut signifier :

Sciences et techniques 
 théorie des cordes, en physique théorique ;
 , en physique théorique ;
 trouble dysmorphique corporel ;

Culture et société 
 TDC, un groupe de communication anciennement appelé Tele Danemark ;
 trouble développemental de la coordination (TDC), ou plus communément appelé dyspraxie ;
 l'anus appelé vulgairement « trou du cul » (TDC) ;
 un jeu de société : le trou du cul (TDC) ;
 théorie Des Contraintes : traduction française de Theory Of Constraints approche de management fondée par Eliyahu Goldratt ;
 TDC, un groupe de musique alternative TelDem Com'unity (Dub & More) ;
 Tous des cons.
 Teilhard de Chardin
 Textes et Documents pour la Classe (revue éducative du CNDP)  ;
 Le Temps des conquêtes ;
 Type Directors Club
 Tombé Du Camion (euphémisme pour des objets volés)
 Travail du cuir (abréviation d'un métier ; surtout utilisé dans le jeu vidéo World of Warcraft).
 Teaching Dependant Circle
 tribunal de commerce.
 Toutes dépenses confondues
 Trophée des champions (football)
 Tiers de Confiance (utilisé en particulier dans le domaine social)
 Théorie De la Connaissance (matière comprise dans le bac international)
 Thérapie Décongestive Combinée
 Torpedo Data Computer
 Le théatre de Chartres
 Théâtre de la Dame de Cœur